LW peut faire référence à :
 Macédoine, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Long Waves,
 Lylat Wars, un jeu vidéo de Nintendo,
 Lawrencium, un élément chimique,
 Luftwaffe, terme désignant les différentes armées de l'air allemandes.

Code